Miejscowości w USA:
 Crestline – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
 Crestline – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Crawford